Gewest Gelderland (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 Gewest Gelderland (KNSB)